Benzendorf bezeichnet

 Benzendorf (Eckental), einen Ortsteil der Gemeinde Eckental in Mittelfranken
 den ehemaligen deutschen Namen des Ortes Aurel Vlaicu in Rumänien